Die Badminton-Asienmeisterschaft 2013 fand vom 16. bis 21. April 2013 in Taipeh in Taiwan statt.

Medaillengewinner

Ergebnisse

Herreneinzel

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Ma Jin / Tang Jinhua
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (nicht gestartet)
  Lam Narissapat / Saralee Thungthongkam

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Xu Chen / Ma Jin (nicht gestartet)
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Markis Kido / Pia Zebadiah
  Fran Kurniawan / Shendy Puspa Irawati
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan
  Kenichi Hayakawa / Misaki Matsutomo
  Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta (nicht gestartet)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Medaillenspiegel

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
Asienmeisterschaft 2013
Asienmeisterschaft 2013